Биссинген (Бавария)
 Битигхайм-Биссинген
 Биссинген-ан-дер-Тек